Alfiero Agostinelli (n. 1948) – ex calciatore italiano
 Andrea Agostinelli (n. 1957) – giocatore, allenatore e dirigente di calcio italiano
 Antonio Agostinelli (1844-1904) – pallonista italiano
 Cataldo Agostinelli (1894-1988) – scienziato italiano
 Donatella Agostinelli (n. 1974) – politica italiana
 Franco Agostinelli (n. 1944) – vescovo italiano
 Giorgio Agostinelli (n. 1900) – calciatore italiano
 Luigina Agostinelli (n. 1938) – cestista italiana
 Romano Agostinelli (1928-2019) – giocatore e allenatore di calcio italiano
 Museo Agostinelli – museo privato del Lazio